Damernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2023 er den 63. udgave af mesterskabet. Linjeløbet bliver afholdt søndag den 13. august 2023 med mål i Glasgow. Utraditionelt er løbet mesterskabernes sidste konkurrence, hvor det normalt bliver afholdt dagen før herrernes linjeløb.

Hold og ryttere

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Linjeløb (herrer)